Werner Dankwort ist der Name folgender Personen:

 Werner Dankwort (1895–1986), deutscher Diplomat, siehe Carl Werner Dankwort
* Werner Dankwort (Physiker), deutscher Physiker, Verfahrenstechniker und Hochschullehrer